Regierung Carlsson steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Carlsson I (12. März 1986 bis 26. Februar 1990)
 Regierung Carlsson II (27. Februar 1990 bis 3. Oktober 1991)
 Regierung Carlsson III (7. Oktober 1994 bis 21. März 1996)